

Онішкань () — село у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Філіпешть.

Онішкань () — село у Калараському районі.